Lust for Life (roman), een biografische roman van Irving Stone uit 1934
 Lust for Life (film), een Amerikaanse film uit 1956
 Lust for Life (nummer), een nummer van Iggy Pop
 Lust for Life (album), een album van Iggy Pop
 Lust for life (televisieprogramma), een lifestyleprogramma op de Vlaamse zender Eén
 Lust for Life (tijdschrift), een Nederlands muziektijdschrift
 Lust for life (warenhuis), Duitse warenhuisketen